Хало́нг (), ранее — Хонгга́й () — город провинциального подчинения в северо-восточной части Вьетнама. Административный центр провинции Куангнинь.

География 
Абсолютная высота — 0 метров над уровнем моря. Расположен примерно в 160 км к северо-востоку от Ханоя. Город состоит из двух частей: восточного Халонга, где сконцентрированы административные здания и промышленные предприятия, и западного Халонга, где располагаются отели для туристов. Обе части соединены между собой мостом.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 158 171 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Ранее экономика города была основана на добыче угля (Vinacomin). В последнее время быстрыми темпами развивается туристическая отрасль.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города провинциального подчинения Вьетнама